Чурьяково — название населённых пунктов в России:

 Чурьяково — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Никольский сельский округ).
 Чурьяково — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Середской сельский округ)
 Чурьяково — село в Угличском районе Ярославской области.